Manon Arcangioli (ur. 28 sierpnia 1994 w Rouen) – francuska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W swojej karierze zwyciężyła w ośmiu singlowych i piętnastu deblowych turniejach rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA Tour w singlu sklasyfikowana była na 268. miejscu (2 marca 2015) i w deblu na 189. miejscu (18 czerwca 2018).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Francuskie tenisistki
Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni w Rouen